Семён Шу́бин:
 Шубин, Семён Иванович (?—1812) — дворянин Духовщинского уезда Смоленской губернии, герой партизанской войны 1812 года.
 Шубин, Семён Петрович (1908—1938) — советский физик.